Kolevekio ima više značenja:
 Kolevekio (Frozinone)
 Kolevekio (Mačerata)
 Kolevekio (Rijeti)
 Kolevekio (Teramo)